Poecilocoris  — род полужесткокрылых (подотряда клопов) из семейства щитников-черепашек.

Описание 
Окраска яркая, металлически-блестящая, с зелёным или синим отливом и красными пятнами на переднеспинки и надкрыльях.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Щитники-черепашки
Роды полужесткокрылых